Юрій Бабич:
  ( 1957) — російський фотограф.
 Бабич Юрій Іванович ( 1957) — український архітектор.
 Бабич Юрій Петрович ( 1928) — депутат Верховної Ради УРСР.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок